Скшинки:

 Скшинки — деревня в гмине Барухово Влоцлавского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера Польши.
 Скшинки — хутор в гмине Барухово Влоцлавского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера Польши.